Муссомели  — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Кальтаниссетта.

Население составляет 10 556 человек (2018 год), плотность населения составляет 64 чел./км². Занимает площадь 164 км². Почтовый индекс — 93014. Телефонный код — 0934.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Madonna dei Miracoli), празднование 8 сентября.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта